Pallieter (roman), een roman(figuur) uit 1916 van Felix Timmermans
 Pallieter (film), verfilming van deze roman uit 1976
 Pallieter (tijdschrift), een Vlaamsgezind weekblad dat verscheen van 1922 tot 1928
 't Pallieterke, een Vlaamsgezind tijdschrift dat verschijnt sinds 1945